Germund Cederhielm kan syfta på bland andra:

Germund Cederhielm d.ä. (1635-1619), svensk landshövding
Germund Cederhielm d.y. (1661-1741), svensk landshövding och hovrättspresident
Germund Carl Cederhielm (1717-1789) svensk landshövding, hovrättspresident och riksdagsman
Germund Ludvig Cederhielm (1755-1841), svensk militär och diplomat